"Коммуникология" - международный научный журнал, издаётся в печатном и электронном виде. Печатная версия журнала (ISSN 2311-3065) издаётся в Российской Федерации и распространяется по подписке. Электронная версия  журнала (ISSN 2311-3332) направляется в несколько библиографических и реферативных баз данных. Издание учреждено в 2013 году в Москве при содействии Ассоциации специалистов в сфере коммуникаций и информационно-аналитической деятельности - «Международная академия коммуникологии» (сокращённое название «Ассоциация международная академия коммуникологии»).

Издательство журнала 
Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 10 июня 2013 года (Свидетельство о регистрации ПИ №ФС 77-54393).

Журнал издаётся на периодической основе: 6 номеров в год. Правила публикации и рецензирования статей представлены на официальном сайте журнала.

Редколлегия журнала в своей издательской работе руководствуется нормами и международными стандартами, установленными "Комитетом по этике публикаций", Commitee on Publication Ethics (COPE).

Журнал «Коммуникология» предоставляет возможность для ведения научных дискуссий, представления мнения и результатов исследования учёных и практиков, публикации научных статей студентов, аспирантов и докторантов.

Принятое положение о журнале «Коммуникология» позволяет любому читателю связаться с авторами статей и входить в прямой контакт с членами редакционной коллегии. 

Журнал «Коммуникология» аффилирован с «Международной академией коммуникологии» и Факультетом журналистики Института государственной службы и управления РАНХиГС.

Издательство журнала в своей работе руководствуется широкой источниковой базой и современной библиотека по проблемам коммуникологии, основам теории коммуникации, психологии деловых отношений, социологии массовой коммуникации, а также по теории и практике журналистики. 

Осуществляется систематическое освещение коммуникационной деятельности руководства, членов редакционного совета и редакционной коллегии, партнёров в новостной ленте журнала.

С 2013 года Журнал возглавляет доктор социологических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации Шарков Ф.И.  член Publishers International Linking Association Crossref, эксперт (Main reviewers for the Scopus Main Classification Subject Field(s) Российского совета по оценке журналов, предложенных для включения в состав SCOPUS (RCAB/ ECSAC for SCOPUS).

Редакционный совет 
Председатель редакционного совета:

Сафонов А.Л. - доктор экономических наук, проректор ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений».

Заместитель председателя редакционного совета:

Силкин В.В. – заместитель председателя редакционного совета, доктор политических наук, декан факультета журналистики Института государственной службы и управления  Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Сфера научной деятельности 
Научный журнал "Коммуникология" публикует материалы и результаты исследований по вопросам теорий коммуникации, связей с общественностью, массовой информации, массовой коммуникации, журналистики, по вопросам практики социальной коммуникаций, вопросам функционирования массовой информации, вопросам овладения мастерством имиджирования, а также по проблемам научного формирования нематериальных ценностей (имидж, деловая репутация, паблицитный капитал, репутация и т.д.).

Кроме того, в журнале публикуются материалы, касающиеся теории и практики коммуникологии, представляющие читателям вопросы практики преподавания гуманитарных наук, их совершенствования и соответствия действующим требованиям государственной системы образования, а также материалы по научно-методическим аспектам профессионально-общественной аккредитации образовательных программ в сфере массовых коммуникаций общества.

Наукометрическая характеристика журнала 
В соответствии с распоряжением Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2018 г. № 90-р журнал "Коммуникология" включён в перечень рецензируемых научных изданий ВАК, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук по направлениям: 

22.00.01 – Теория, методология и история социологии (социологические науки), 

22.00.03 – Экономическая социология и демография (социологические науки), 

22.00.04 – Социальная структура, социальные институты и процессы (социологические науки), 

22.00.05 – Политическая социология (социологические науки), 

22.00.06 – Социология культуры (социологические науки), 

22.00.08 – Социология управления (социологические науки), 

23.00.01 – Теория и философия политики, история и методология политической науки (политические науки), 

23.00.02 – Политические институты, процессы и технологии (политические науки), 

23.00.06 – Конфликтология (политические науки), 

24.00.01 – Теория и история культуры (культурология), 

24.00.01 – Теория и история культуры (философские науки).

Журнал индексируется РИНЦ (Российский индекс научного цитирования), ВИНИТИ РАН, EBSCO, ULRICHSWEB.

Журналы ВАК Минобрнауки России
Печатные издания, возникшие в 2013 году
Социологические журналы